Горња Трамошница може бити:

 Горња Трамошница (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација БиХ, БиХ
 Горња Трамошница (Пелагићево), насељено мјесто у општини Пелагићево, Република Српска, БиХ